Месса может означать:
 Месса
 Месса (музыка)
 Месса по Россини
 Месса, Роберто
 Месса си минор
 Месса до Тридентского собора
 Месса, Мария Кристина
 Месса си минор (фильм)
 Месса Нотр-Дам
 Месса Танго (Бакалов)
 Месса в Больсене
 Месса № 1 (Керубини)